Höllkar heißen folgende geographische Objekte:

 Höllkar (Salzkammergut-Berge), 1169 m, Gipfel bei St. Gilgen im Salzkammergut, Land Salzburg
 Höllkar (Lammertal), Kartal bei Abtenau im Höllengebirge, Land Salzburg
 Höllkar (Gasteinertal), Kartal bei Sportgastein in den Hohen Tauern, Land Salzburg